Acrobrycon är ett släkte av fiskar. Acrobrycon ingår i familjen Characidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Laxkarpar
Acrobrycon